Caroline Garcia era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare in questa edizione.

In finale Johanna Konta ha sconfitto Zhang Shuai con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 

  Johanna Konta (campionessa)
  Alison Riske (terzo turno)
  Donna Vekić (terzo turno)
  Zhang Shuai (finale)
  Danielle Collins (ritirata)
  Marie Bouzková (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Alison Van Uytvanck (quarti di finale)
  Heather Watson (terzo turno)

  Viktorija Golubic (terzo turno) 
  Camila Giorgi (ritirata) 
  Nao Hibino (secondo turno) 
  Madison Brengle (secondo turno) 
  Lauren Davis (semifinale) 
  Nina Stojanović (semifinale) 
  Zarina Dijas (terzo turno) 
  Tereza Martincová (quarti di finale) 
  Christina McHale (secondo turno)

Wildcard 

  Katie Boulter (quarti di finale, ritirata)
  Jodie Burrage (primo turno)

  Francesca Jones (primo turno) 
  Emma Raducanu (primo turno)

Qualificate 

  Kateryna Kozlova (terzo turno)
  Eden Silva (primo turno)
  Sarah Beth Grey (primo turno)
  Lesley Pattinama Kerkhove (secondo turno)  

  Ankita Raina (primo turno) 
  Katie Volynets (primo turno) 
  Coco Vandeweghe (primo turno) 
  Tara Moore (secondo turno)

Lucky loser 

  Martina Di Giuseppe (primo turno)
  Georgina García Pérez (terzo turno)

  Marina Mel'nikova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 2021